Суперкубок Швеции по футболу () — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка.

Титулы

Ссылки 
 http://svenskfotboll.se 

Футбольные соревнования в Швеции
Швеция